Ácido fosfórico puede referirse a:

 El ácido ortofosfórico, de fórmula H3PO4, más conocido como ácido fosfórico; 
 El ácido trioxofosforico, de fórmula HPO3 ;
 El ácido pirofosfórico, de fórmula H4P2O7.

Oxácidos con fósforo